Die Pattaya Women’s Open 2008 waren ein Damen-Tennisturnier in Pattaya. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier IV war Teil der WTA Tour 2008 und fand vom 2. bis 10. Februar 2008 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Agnieszka Radwańska gegen Jill Craybas mit 6:2, 1:6 und 7:64. Im Doppelfinale besiegten Chan Yung-jan und Chuang Chia-jung die Paarung Hsieh Su-wei/Vania King mit 6:4 und 6:3.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Pattaya